Francia
Le Tremblay – comune del Maine e Loira
Le Tremblay-Omonville – comune dell'Eure
Le Tremblay-sur-Mauldre – comune degli Yvelines

Pagine correlate 
Tremblay